Název Benešovský potok má více vodních toků:

 Benešovský potok (přítok Sázavy) – levostranný přítok Sázavy v okrese Benešov
 Benešovský potok (přítok Bělé) – levostranný přítok Bělé v okrese Blansko
 Jako Benešovský potok bývá též označován Svinský potok – levostranný přítok Stěnavy v okrese Náchod